Horgen (district), een district in het Zwitserse kanton Zürich
Horgen (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse kanton